Список синглов № 1 в США в 1960 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1960 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

История 
 Три сингла Элвиса Пресли возглавляли хит-парад США в 1960 году: «Stuck on You», «It’s Now or Never» и «Are You Lonesome Tonight?». 9 недель на первом месте пробыл хит «Theme from A Summer Place» певца Перси Фейта (музыкальная тема фильма 1959 года).

Список

См. также 
 1960 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)
 Лучшие синглы США 1960 года по версии Billboard

Примечания

Литература

Ссылки 
 Billboard Hot 100 — No.1 songs of 1960. YouTube
 

 

Чарты Billboard 1960 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1960 года